Wirschatz ist der Familienname folgender Personen:

 Annelore Wirschatz, geborene Annelore Kunze (1920–2013), deutsche Schauspielerin
 Erwin Wirschaz (1923–2011), deutscher Schauspieler
 Jutta Wirschaz, deutsche Schauspielerin